Het ATP-toernooi van Gstaad 2001 (met de officiële naam UBS Open) werd gespeeld van 9 tot en met 15 juli 2001. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad